Богданенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Богданенко, Александр — украинский режиссёр.
 Богданенко, Виктор Александрович (1925-2002) — Герой Советского Союза.
 Богданенко, Григорий Иванович (1922—1974) — Герой Советского Союза.